100% (stoprocentní, také sto procent v některých cizojazyčných pravopisech) může znamenat:
 100% pravděpodobnost, jistota
 100% koncentrace, tedy čistá látka

 v umění
 100% (hudební skupina) – jihokorejská hudební skupina
 100% (album) – album skupiny Alkehol
 100% (píseň, Mariah Carey) – píseň zpěvačky Mariah Carey
 100% (píseň, Sonic Youth) – píseň skupiny Sonic Youth
 100% No Modern Talking – album skupiny Knife Party

Externí odkazy